Blond Ambition World Tour — третий концертный тур американской певицы Мадонны в поддержку альбомов Like a Prayer и I’m Breathless.

Rolling Stone хвалил выступления за новаторское переплетение театра, балета, кино и концерта на невиданном для того времени постановочном уровне. Центральная идея шоу о сопоставлении мастурбации и религиозного исступления вылилась в призыв к бойкоту выступления певицы в Риме. Концерт отменили из-за низкого уровня продаж билетов. За концертное видео тура певица получила свою первую Grammy, но сама она не считала награду признанием её творчества, так как номинация за видео второстепенна.

Сет-Лист 
 «Express Yourself» (с отрывками «Everybody»)
 «Open Your Heart»
 «Causing a Commotion»
 «Where’s the Party»
 «Like a Virgin»
 «Like a Prayer» (с отрывками «Act of Contrition»)
 Попурри
 «Live to Tell»
 «Oh Father»
 «Papa Don't Preach»
 «Sooner or Later»
 «Hanky Panky»
 «Now I’m Following You»
 «Material Girl»
 «Cherish»
 «Into the Groove» (с отрывками из «Ain’t Nobody Better»)
 «Vogue»
 «Holiday» (с отрывками из «Do the Bus Stop»)
 «Keep It Together» (с отрывками «Family Affair»)

Дата и место проведения

Примечания

Литература

Ссылки 

Турне Мадонны